Грибен:

 Грибен (Мекленбург) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Грибен (Эльба) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.